Dachner ist der Familienname folgender Personen:

 Manfred Dachner (* 1949), Landtagsabgeordneter
 Manuela Dachner, Bogenschützin